Rzyszczewo ist der Name folgender Orte in der Woiwodschaft Westpommern in Polen:

 Rzyszczewo (Białogard) (Ristow, Kreis Belgard)
 Rzyszczewo (Sławno) (Ristow, Kreis Schlawe)

Siehe auch:
 Rzyszczewko